Сила зла (фильм, 1948) () — фильм-нуар режиссёра Абрахама Полонски.
 Сила зла (фильм, 1977) () — фильм ужасов режиссёра Эвана Ли.